

Persone
 Guglielmo Cerno – saggista, poeta ed etnografo italiano, di nazionalità slovena
 Tommaso Cerno – giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano

Altro
 Profesionalen Futbolen Klub Černo More Varna – società calcistica bulgara con sede nella città di Varna